483 км, 483-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 483 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская	область). Код 056330.
 483 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская	область). Код 204228.

Украина 
 483 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская	область). Код 352147.